Christian Maas, né le , à Saint-Étienne, est un sculpteur Français, reconnu comme l'un des plus grands de notre époque.

Biographie 

Sculpteur-fondeur, il est un artiste original de renommée mondiale. Christian Maas est Chevalier de l’Ordre international des arts et Médaille d’Or de l’Académie des Arts et participe au rayonnement de la France dans le monde.  

Sa volonté fortement réaliste dans les détails, propulsent ce sculpteur au rang des plus grands artistes et les plus marquants de ce siècle. Il est reconnu comme l'un des plus grands sculpteurs de notre époque. 

Ces œuvres monumentales ornent de nombreuses cités et sont présentes dans les collections les plus prestigieuses, des musées et plusieurs fondations. 

Il a exposé notamment dans des galeries à Monaco, à New York, à Londres, au Qatar, en France et en Australie. Il est connu pour ces œuvres charismatiques, ses sculptures life-size des célébrités et personnalités et œuvres parfois monumentales pouvant atteindre jusqu’à  de haut,  Artiste engagé, il aime mettre ses œuvres au service de causes sociales et environnementales, comme au Musée océanographique de Monaco, où il' expose une série d’œuvres, Torreshima, consacrée aux oiseaux et animaux victimes de catastrophes pétrolières. Il est également très présent dans l’espace urbain, un moyen pour lui d’offrir au plus grand nombre la possibilité de développer leur sensibilité artistique. "La Formule 1" est une de ses œuvres d'art emblématiques exposée au Rond Point du Portier à Monaco.

Après des études en langues étrangères, en lettres modernes et en histoire de l'art, il voyage dans le monde entier, avant de travailler exclusivement la sculpture, et s'initier à la manipulation des matières de base et du bronze, dans diverses fonderies. 

Depuis 1987, il se consacre uniquement à la réalisation de ses œuvres. En 1988, il commence professionnellement son apprentissage en atelier (cires et plâtres...). En 1989, il peaufine son travail artistique sur cire directement en atelier dans les fonderies qui l'accueillent.

Il commence en 1991 une série d'hommages à Brancusi, Zadkine, Henry Moore, Archipenko... (premiers travaux personnels).
Dans le même temps, il fait ses premières fontes et s'initie aux patines. 

En 1992 et 1993, il crée et réalise des sculptures mobilières (tables, commodes, consoles, luminaires...). En 1994 et 1995, il prend une direction hyper-réaliste avec les séries féminines des Windy Day, Canicula, l'Invitation, Extasy, Fusion, puis il réalise ses premières grandes tailles () After The Storm puis le Couple Érotique.

Il réalise en 1996 ses premières œuvres monumentales animalières comme  Le Grand en Étalon, Le Grand Cheval et Le Taureau De Combat (grandeur nature) qui trône à l' entrée de la ville de Dax ainsi que des grandes fontaines (+ de ) comme les Porteuses d'Eau. 

En 1997, il continue ses sujets animaliers monumentaux, chevaux, taureaux, cerfs, sangliers etc., et réalise aussi, les War Girls, femmes érotiques grandeur nature, comme la sculpture féminine titrée La Fin de l'été. Parallèlement, il exécute des travaux de fonte pour Louis Cane. 

Ses œuvres sont présentes au Salon Museum Expression en 1999, dans le Carrousel du Louvre à Paris. 

Christian Maas se spécialise ensuite dans la réalisation des bustes et des sculptures life-size de personnalités et célébrités internationales, entre autres le président de la république française, Jacques Chirac, la famille princière de Monaco, David Bowie, Grace Jones, Kate Moss, Pierre Albaladejo, Johnny Hallyday... ainsi qu'une paire de lutteurs de sumo, Jacques Chirac étant un grand connaisseur et amateur de sumo. 

Après avoir réalisé la sculpture de Jacques Chirac, Christian Maas a été invité à la garden party de l’Élysée en 2002.

Christian Maas a eu l’honneur d être invité par Jacques Chirac à une soirée caritative à l'hôtel George V en présence de l'impératrice Fara Diba. Le successeur de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy a également félicité Christian Maas pour son travail dans une lettre personnelle.

En 2000, Christian Maas a été l'invité d'honneur du Prince Rainier à la soirée clôture du Grand Prix de Monaco en présence des pilotes, notamment David Coulthard, Giancarlo Fisichella et Rubens Barichello, à l' occasion de l' inauguration de sa sculpture en bronze représentant la Mac Laren Formule 1 installé près du circuit. Lors de cette soirée la princesse Stéphanie de Monaco qui a reçu un buste realisé par Christian Maas, lui a fait don du blouson blanc qu'elle portait.

Au printemps de 2019 Christian Maas était l'invité d'honneur à l’ hôtel Westbury à Mayfair, Londres pour l'inauguration des séries uniques, “Natalia Cola Presents”. 

Pour la première série "Natalia Cola Presents" ses œuvres comprenaient une œuvre d’art exceptionnelle: la sculpture en bronze life-size de David Bowie.

Jusqu'en janvier 2023, les sculptures de David Bowie et Grace Jones feront partie de "L' Exposition sur la musique pop des années 80" en Angleterre organisée à l'université de Manchester.

Christian Maas, signe également depuis plusieurs années, sous les pseudonymes de Paul Michel, et David Alan Jones, des sculptures (bronze et depuis peu, en aluminium) qui sont cotées sur le marché de l'art.

Depuis plus de 10 ans, ses sculptures sont présentes en France, dans de nombreuses expositions annuelles dont certaines sont permanentes.

Pratiques 
Ce sculpteur-fondeur pratique la technique fonte à la cire perdue et exécute ses patines lui-même. Toutes ses sculptures portent le cachet de sa fonderie et sont vendues avec le certificat d’authenticité signé par l’artiste. Trois à cinq mois sont nécessaires pour la réalisation d'une sculpture, due à sa technique et à sa la volonté d’une finition exemplaire dans le réalisme de son travail.  

Toutes ses sculptures réalisées en bronze d’art sont patinées et comme telles peuvent être exposées à l’extérieur. Christian Maas excelle dans les tirages uniques ou limités. Cet artiste montre son aisance créative en travaillant ce métal noble, le bronze ou l’aluminium, choisi dernièrement pour s’exprimer dans des œuvres plus contemporaines, qui restent toujours saisissantes de vérité. Le regard et le jugement des collectionneurs et des amateurs d’art les plus avertis, se retrouvent dans la fascination des détails de ses réalisations monumentales. 

Ses œuvres ont été acquises par quatre musées : Musée de l'Organe - La Demeure du Chaos à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Musée océanographique de Monaco, Musée de la Mer à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Musée de la Vigne et du Vin à Romanèche-Thorins. 

Ses sculptures ornent les caveaux de nombreux domaines viticoles (comme les Châteaux, Angélus, La Couspaude, et Mangot à Saint-Émilion) et des restaurants (comme ceux de Georges Blanc et de Paul Bocuse, Guy Lassaussaie, Léon de Lyon entre autres...).

Récompenses 

 1997 : Prix du public ATSCF Bouche de Rhône
 Aigle de Bronze au Grand Prix International des Arts Plastiques de Nice.
 1998 :   Prix de Sculpture, Salon international des Créateurs d'Aujourd'hui
  Prix aux Univers des Arts Plastiques d'Aix en Provence
 Médaille d'Argent au Salon International des Arts Plastiques de Béziers
 Aigle de Cristal au Grand Prix International des Arts Plastiques de Nice
 Il reçoit, cette même année, le Grand Prix du Japon au Musée Akashi.
 1999 : Le Salon des Arts de Valence, lui offre une exposition de  pour la rétrospective de ses 10 années de sculptures  ** Médaille d'Or au Salon International des Artistes d'Aujourd'hui à Lyon 
  Prix de sculpture au Grand Prix de Camargue à Arles
 Médaille d'or des Métiers d'Art par la Ville Aix-les-Bains
  Prix de sculpture au Salon des Arts Animaliers à Romorantin, Sologne 
 Il reçoit le Grand Prix de sculpture au Salon des Créateurs d'Aujourd'hui à Lyon, espace Bondy.
 2000 :  Prix de sculpture au Concours International de l'Art à Dijon
 Il est jugé Hors Concours au Salon International des Arts Contemporains, Espace Bondy à Lyon.
 2001 :  Prix de sculpture au Salon des Arts Animaliers de Sully-sur-Loire
 Médaille d'Or de l'Académie des Arts d'Annonay
 Il est l'Invité d'honneur au Salon des Arts Inter de Saint-Émilion.

Monuments 
 Angé (Loir-et-Cher) : Coupe aux Angelots, Le Petit Vendangeur, Le Petit Fouleur, Le Petit Buveur, Porteuse d'eau aux chérubins, Saint-Vincent. 
  (Pas-de-Calais) : La Grande Porteuse d'eau.
 Corbas (Rhône) : Grand Taureau reproducteur.
 Dax  (Landes) : Grand Taureau de corrida, 1 Écarteur, 1 Vache landaise. Pierre Albaladejo grandeur nature 
 Dabo (Moselle) : Le Pape Léon IX. 
 Fuveau (Bouches-du-Rhône) : Hommage à  Verminck, philosophe.
 La Clayette (Saône-et-Loire) : Grand cheval cabré.
 Marcigny (Saône-et-Loire) : Dindon Géant, Grand Coq, Grande Dinde, 1 oie. 
 Marsannay-la-Côte (Côte-d'Or) : Les Porteurs à la grappe. 
 Maisons-Laffitte (Yvelines) : Deux Renardeaux jouant, Renard grandeur nature. 
 Meursault (Côte-d'Or) : Allégorie de la vigne, 1 Saint Vincent. 
 Meyreuil (Bouches-du-Rhône) :  La Colombe, Lampe de mineur. 
 Monaco : La Mac Laren - Formule I, taille réelle - Échelle I/I .  
 Le Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes) : Bouquetin, gd nature. 
 Montélier (Drôme) : Angelots sur colonne, Ballerina III, Femme Libéria, Deux fillettes, L'Hippopotame, Porteuse d'eau, Grand chat s'étirant, Petit Pêcheur, un homme et un taureau. Grand Lapin.
 Montélimar (Drôme) : Kiwi géant. 
 Montereau (Seine-et-Marne) : Porteuse d'eau. 
 Neuvy-sur-Loire (Nièvre) : Vigneron sur barrique. 
 Nolay (Côte-d'Or) : Grand Bacchus, Grand Cep de Vigne à la grappe d'or. 
 Ouzouer-sur-Loire (Loiret) : Combat de sangliers, grandeur nature. 
 Publier (Haute-Savoie) : 2 Chevaux, grandeur nature, 2 Cerfs, grandeur nature, Harde de 4 sangliers, Coq, Panthère, Renard, Fontaine aux dauphins, Sanglier fantastique.
 Puget-Théniers (Alpes-Maritimes) : Coupe monumentale. 
 Rochecorbon (Indre-et-Loire) : Coq, Oie. 
 Roncq (Nord) : Grand Étalon.  
 Saint-Alexandre (Gard) : Cep de Vigne et les Médailles de la Confrérie Vigneronne de Saint-Alexandre.
 Saint-Étienne (Loire) : Coq, Oie, Cochon, grandeur nature. 
 Saint-Galmier (Loire) :  La Colombe, Le Sulky de Julie (2008)
 Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes) : 2 Crabes Géants, 1 Grand Nautile, 3 Coquillages géants, 1 Dauphin nageant, 1 Dauphin plongeant, 1 Dauphin sautant.
 Saint-Illide (Cantal) : 2 bustes. 
 Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) : Grandeur nature, 1 Cerf, 1 Bouquetin, 1 Aigle, 1 Sanglier, 1 Renard, 2 Renardeaux. 
 Schœlcher (Martinique) : Buste d’Eustache Bertrand (maire de Schoelcher de 1964 à 1995). 
 Tain-l’Hermitage (Drôme) : 1 Saint Vincent, 1 Porteuse d'eau. 
 Tarbes (Hautes-Pyrénées) : Grand Cheval Cabré, œuvre retirée en 2020 (plagiat de l’œuvre de Frédéric Jager)
 Vals-les-Bains (Ardèche) : Femme au Banc. 
 Varaignes (Dordogne) : Dindon Géant. 
 Vergèze (Gard) : Maurice Trintignant au volant de sa Bugatti type 51. grandeur nature.
 Ville-la-Grand (Haute-Savoie) : Tête de Bœuf, Grande Marmite, 2 Boules, 1 But, 2 Enfants au Parapluie. 
 Villeneuve-lès-Béziers (Hérault) : Taureau de Combat, Porteuse d'Eau, Grande Vasque, Grande Fontaine, Porteuse aux chérubins, Coupe aux angelots, Vigneronne, Buste de Michel Solans.

Principales expositions 
 1998 : Galerie le Miroir des Maitres, Genève / Palais des congrès, Grasse / Coutry-Show, Auteuil / Game Fair, Chambord / Hôtel Negresco, Nice / Musée Akashi, Japon.
 1999 : Museum Expression, Louvre Paris / Déco et Jardin, Monaco / Vinexpo, Bordeaux / Salon Animalier, Habitat et Décoration, Lyon / Hôtel Martinez, Festival de Cannes / Salon des Maires, Porte de Versailles, Paris / Mondial des Relais et Châteaux, Lyon /  L'Art et le Goût, Valence / Aéroport de Toulouse / 
 2000 : Salon de l'Agriculture, Paris / Équipe Ville, Lyon / Gala du Millénium, Paris / Chasse aux Grands Gibiers, Vincennes / Salon des Villes Nouvelles, Paris / Country-Show, Auteuil / Journées Méditerranéennes du Jardin, Menton / Fêtes des Vendanges, Montmartre / Décoration d'Intérieur, Ecully / Escales Gourmandes, Aéroport Lyon Saint-Exupéry / Salon des Maires, Porte de Versailles, Paris / Art, saveurs et Goût, Fauchon, Paris.
 2001 :  Bocuse d'Or, Lyon / La Chasse aux Grands Gibiers, Rambouillet / Équipe Ville, Lyon / Salon des maires, Porte de Versailles, Paris / La Galerie Urbaine et Monumentale, Lally en val / Art-Inter, Saint-Emilion / Maison des Vins, Beaune / Salon Gastronomique, Marcigny / Forum des Collectivités Locales, Bourg-en-Bresse / Hôtel Impérator, Nîmes.
 2002 : Urbest, Metz / Hôtel Négresco, Nice / Golf Dolce Chantilly, Chantilly / Équipe Ville, Lyon / Olympiades de Bacchus, Château La Couspaude, Saint-Emilion / Académie des Arts, Annonay / Journées du Patrimoine, La Clayette / Salon des Maires, Porte de Versailles, Paris / Festival du Charolais, Charolles / Expo-Toreshima, Musée océanographique de Monaco, Principauté de Monaco. Cité 71 Mâcon.       
 2003 : Urbest, Metz / Bocuse d'Or, Lyon / Tendances Maison, Lyon / Gala de la Sommellerie Française, Pavillon d'Armenonville, Paris / Créativa, Metz / Vinexpo, Bordeaux / Palm-Beach, Cannes / Salon du Négresco, Nice / Fêtes Bachiques, Kienpzheim / Confrérie de Saint-Etienne, Kaysersberg / Château Mangot, Saint-Emilion / La Galerie Urbaine et Monumentale, Lally en val / Cité 21, Dijon / Salon des Maires, Porte de Versailles, Paris / 
 2004 : Depuis cette date, Christian Maas participe à de très nombreuses expositions personnelles et collectives. Il est présent dans de très nombreux salons d'art sculptural, et des expositions Municipales qui le reçoivent comme invité d'honneur ou en candidat libre...  Comme aux Salons Animaliers de Romorantin, de Strasbourg, De Marcigny, et aussi aux Salons des Entreprises à Montpellier et à celui des Économies mixtes à Alpes-Expo de Grenoble...    
 2007 : Les Picturales, Longchaumois / Mairie de Saint-Claude
 2008 : Depuis cette date, Christian Maas est en exposition permanente, à Chantilly, Golf dolché / Enghien, Grand Hôtel Barrière / Saint-Jean-Cap-Ferrat, Mairie / Saint-Martin-Vésubie, Mairie / Bordelais, les Châteaux : La Couspaude, Mangot, Dudon, Hôtel Pulmann / Saulieu, Mairie et Musée Pompon / Vonnas, G. Blanc...
 Depuis l'année 2009 et pour toutes les années suivantes, ses œuvres sont régulièrement exposées dans plus de 30 expositions ou salons artistiques, thématiques ou professionnels comme, les Rencontres de la Couspaude Le Vin d'ici et l'Eau de là, Château La Couspaude - Saint-Émilion, aux salons de collectivités locales à ... Cité 21 Dijon, Cité 71 Macon, Cité 39 Lons-le-Saunier, Équipe Ville à Lyon, et aux Salons des Maires et collectivités nationales à Paris, porte de Versailles, aux salons gastronomiques comme le Bocuse d'Or, et le Sirha à Lyon, Vinexpo à Bordeaux, et aussi, aux Salons de la Picine Lyon, des Arts Déco et Maison à Versailles, aux Festivals, et Forums  ... etc. Ses sculptures ont été primées, et aussi récompensées beaucoup de concours ... comme les Olympiades de Bacchus de Saint-Émilion, le concours des apprentis sommeliers à la Percée du Vin Jaune, à Arbois, la finale de la sélection du concours du meilleurs sommelier de France à Nimes, présidée par Michel Hermet président de la sommellerie française, et aussi, Les Gala des Sommeliers d'Ile de France à Paris, représentés par leurs Présidents successifs, M. Philippe Faure Brac, Jean Michel Deluc, et Jean Louis Jambrozy.

Affaire du cheval cabré

Notes et références

Bibliographie 
 Christian Maas, Sculptures / La force des sens, suivi de la biographie One step beyond par Anne Haavind (en français et en anglais), préface d'Eddy Barclay, Éditions Amarin, 2005 
 Christian Maas, Sculpteur, Kultura, 2001

Liens externes 
 

Naissance en septembre 1951
Naissance à Saint-Étienne
Sculpteur français du XXe siècle